Het Engelse woord voor vergelding, zie wraak
Vengeance (band), een Nederlandse hardrockband
Vengeance (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Vengeance (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
Vengeance, de voormalige naam van het evenement WWE Night of Champions in het professioneel worstelen:
Vengeance 2001
Vengeance 2002
Vengeance 2003
Vengeance 2004
Vengeance 2005
Vengeance 2006
Vengeance: Night of Champions (2007)